El capitán Mark Anthony Peter Phillips, CVO, ADC(P) (Tetbury, Gloucestershire; 22 de septiembre de 1948) es un jinete británico ex miembro de la familia real británica como primer esposo de la princesa Ana del Reino Unido.

Biografía 
Hijo del mayor Peter William Garside Phillips (1920–1998) y de Anne Patricia Phillips (nacida Tiarks; 1926–1988). Asistió al colegio Stouts Hill Preparatory School cerca de Uley, Gloucestershire, y al Marlborough College. Posteriormente hizo la carrera militar en la Real Academia Militar de Sandhurst.

Integró los "Queen's Dragoon Guards" como teniente de 2.ª en 1969, ascendido a teniente en enero de 1971. En 1974, Phillips era capitán en funciones cuando fue nombrado ayudante de campo personal de la reina Isabel II. En julio de 1975 fue ascendido a capitán. Phillips se retiró del ejército el 30 de marzo de 1978; tras su retiro continuó utilizando el tratamiento de capitán Mark Philips.

Fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en los que fue galardonado con la medalla de oro. En esas circunstancias conoció a la princesa Ana del Reino Unido, con quien contrajo matrimonio el 14 de noviembre de 1973. Tuvieron dos hijos: Peter y Zara Phillips, a través de los cuales tiene cinco nietos. En abril de 1992 se divorciaron.

Tiene otras dos hijas, Felicity Tonkin (nacida en agosto de 1985) de una relación extramatrimonial con la neozelandesa Heather Tonkin, y Stephanie Phillips (2 de octubre de 1998), de su segunda esposa, la estadounidense Sandy Pflueger, de quien está separado actualmente.

En la actualidad es columnista en la revista Horse & Hound. Continúa siendo una figura de referencia en los círculos ecuestres británicos. Es además jefe del United States Eventing Team.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Comendador de la Real Orden Victoriana (15/08/1974).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Plata de Isabel II (11/06/1977).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Oro de Isabel II (06/02/2002).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II (06/02/2012).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II (06/02/2022).
Extranjeras
  Comendador con placa de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 13/04/1988).

Armas

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Jinetes del Reino Unido
Jinetes en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Jinetes en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Medallistas olímpicos de oro de hípica
Medallistas olímpicos de plata de hípica
Medallistas olímpicos de oro del Reino Unido
Medallistas olímpicos de plata del Reino Unido
Medallistas olímpicos de oro de Múnich 1972
Medallistas olímpicos de plata de Seúl 1988
Deportistas de Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Alumnado del Marlborough College
Comendadores de la Real Orden Victoriana
Comendadores con placa de la Orden de San Olaf
Familia Mountbatten-Windsor
Militares británicos del siglo XX